Stoenești se poate referi la una din următoarele locuri din România:

Stoenești, sat în județul Argeș;
Stoenești, sat în județul Călărași;
Stoenești, satul de reședință al comunei cu același nume din județul Giurgiu;
Stoenești, satul de reședință al comunei Florești-Stoenești din județul Giurgiu;
Stoenești, sat în județul Olt;
Stoenești, sat în județul Prahova;
Stoenești, sat în județul Vâlcea;
 Stoienești, sat în județul Brăila.

Vezi și 
 Stoian (nume)

 Stroești (dezambiguizare)